Nichtbürger steht für:

 Einwohner ohne Staatsangehörigkeit, siehe Ausländer
 Nichtbürger (Lettland)